Fëdorovskij 
Monastero Fëdorovskij, monastero di Pereslavl'-Zalesskij
Aleksandr Fëdorovskij, nuotatore russo

Pagine correlate 

Fëdor
Fëdorovskij rajon
Fedorovskite